Schoo bezeichnet

 Kloster Schoo, Ortsteil der Gemeinde Moorweg, Samtgemeinde Esens, Ostfriesland

Schoo ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Schoo (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Dallas Schoo, US-amerikanischer Gitarrist und Gitarrentechniker
 Franz Schoo (1899–1970), deutscher Politiker (CDU)
 Hendrik Jan Schoo (1945–2007), niederländischer Journalist

Siehe auch:
 Scho (Begriffsklärung)
 Schu (Begriffsklärung)
 Schou